Ива́н Лысе́нко:
 Лысенко, Иван Захарович (1907—1975) — советский учёный в области горного дела.
 Лысенко, Иван Иванович (1921—1952) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Лысенко, Иван Ильич (1871—1933) — крестьянин, депутат Государственной думы I созыва от Екатеринославской губернии.
 Лысенко, Иван Иосифович (1918—2000) — Герой Советского Союза.
 Лысенко, Иван Максимович (род. 1938) — советский писатель, музыковед, источниковед и публицист.
 Лысенко, Иван Никифорович (1917—2015) — Герой Советского Союза.
 Лысенко, Иван Петрович (1918—1986) — украинский советский партийный деятель, депутат Верховного Совета СССР.
 Лысенко, Иван Тимофеевич (1914—1984) — Герой Советского Союза.
 Лысенко, Иван Яковлевич (?—1699) — генеральный есаул, переяславский и черниговский полковник Войска Запорожского.